Ribjek (gmina Mokronog-Trebelno)
 Ribjek (gmina Osilnica)